Исабела — остров архипелага Галапагос.
 Исабела — остров в Тихом океане, территория Мексики.